Johann Röver ist der Name folgender Personen:

* Johann Elemann Röver († 1699), deutscher evangelischer Geistlicher und Lehrer
 Johann Hinrich Röver (1812–1895), deutscher Orgelbauer